Эльст — фамилия. Известные носители:

 Эльст, Кунрад (род. 1959) — бельгийский индолог, писатель и публицист.
 Эльст, Эрик Вальтер (1936—2022) — бельгийский астроном, открывший более 3600 астероидов.

См. также 
 Эльст (Гелдерланд) — бывший муниципалитет и крупное селение.
 
 (3936) Эльст
 (7968) Эльст — Писарро